Вујић може да се односи на:

 Вујић (презиме), српско презиме

или

 Јоаким Вујић, српски књижевник
 Михаило Вујић, српски економиста и политичар
 Драган Вујић, српски глумац
 Јасмина Л. Вујић, српски физичара
 Мелентије Хиландарац (Љубомир Вујић), епископ СПЦ

или

 Статуета Јоаким Вујић, позоришна награда
 Сусрети професионалних позоришта Србије Јоаким Вујић, смотра позоришних представа
 ФК Вујић вода, фудбалски клуб из Ваљева

или

 ТВ Вујић, ваљевска телевизија